Cuatro (spanisch vier) bezeichnet:

 Cuatro (Instrument), eine kleine viersaitige Gitarre
 Cuatro (Fernsehsender), einen spanischen Fernsehsender
 Cuatro X, eine ehemalige deutsche Thrash-Metal-Band
 ¡Cuatro!, eine Dokumentation der Rockband Greenday

siehe auch
 Quatro
 Quattro
 Quadro